Кассини — русский графский род.

Происходит от древней итальянской фамилии Капицукки (Capizucchi). Граф Виктор Иванович Кассини (; 1754—1811) поступил на русскую службу в 1790 году, был поверенным в делах при Папском дворе и по повелению Наполеона заключён в 1801 в форт Финестрелль, где и умер.
 Его сын, граф Павел Викторович (1797—1871) — действительный статский советник и генеральный консул в Триесте, затем в Венеции.
 Его сын, граф Артур Павлович (1835—1919), был русским посланником в Китае, а позже Чрезвычайным и Полномочным Послом в США.
 Александр Лоевский (Кассини) (1877-?) — первый секретарь российского посольства в Копенгагене, муж Маргариты Артуровны Кассини, впоследствии взял фамилию жены.
 Олег Кассини (1913—2006) — американский дизайнер одежды.
 Игорь Кассини (1915—2002) — американский журналист.

Примечания

Литература

Ссылки 

Графские роды
Дворянские роды России итальянского происхождения